EMC est un sigle, pouvant signifier :
 École supérieure des métiers de l'image, du son et du multimédia, école d'audiovisuel située à Malakoff ;
 éjection de masse coronale, une matière plasmique expulsée par la couronne solaire ;
  (en français, compatibilité électromagnétique) ;
 EMC, une entreprise de stockage de données informatiques ;
 Encyclopédie médico-chirurgicale, un ouvrage médical édité par Elsevier Masson SAS ;
 enseignement moral et civique, une désignation de l'éducation civique en France depuis 2015 ;
 ester méthylique de colza, un biodiesel synthétisé à partir d'huile de colza ;
 état modifié de conscience ;
  (en français, équilibre hygrométrique) ;
 European Music Council (en français, ) ;
 Evergreen Marine Corporation, une entreprise de transport maritime,
 European Medical Command, (en français, Commandement Médical Européen), NATO-FNC + EU-PESCO Project « Multinational Medical Coordination Centre/European Medical Command », en français « Centre Multinational de Coordination Médicale/Commandement Médical Européen »